A 23 102-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Nógrád megyében; a Salgótarján egymástól távol eső városrészeit összekötő utak egyike. A mellékút Salgó vára és a Medves-fennsík megközelítését is biztosítja.

Nyomvonala 

A 23 103-as útból ágazik ki, annak 1+600-as kilométerszelvénye közelében, Somoskőújfalu területén, keleti irányban, bár a fő iránya később leginkább délkeleti. Települési neve Somoskőújfalu határáig Ifjúság út. Mintegy 600 méter után átlép Salgótarján területére, 1 kilométer után éri el Eresztvény külterületi városrészt, majd a harmadik kilométere előtt Salgóbánya keleti házait; itt Medvesi út a neve. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,001 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26. 

23102
23102